Петра Квитова је други пут освојила турнир. У финалу је победила Јуџини Бушард са 6:3, 6:0.

Носиоци 

  Серена Вилијамс (треће коло)
  Ли На (треће коло)
  Симона Халеп (полуфинале)
  Агњешка Радвањска (четврто коло)
  Марија Шарапова (четврто коло)
  '''Петра Квитова (победница)
  Јелена Јанковић (прво коло)
  Викторија Азаренка (друго коло)
  Анџелик Кербер (четвртфинале)
  Доминика Цибулкова (треће коло)
  Ана Ивановић (треће коло)
  Флавија Пенета (друго коло)
  Јуџини Бушард (финале)  Сара Ерани (прво коло)
  Карла Суарез Наваро (друго коло)
  Каролина Возњацки (четврто коло)

  Саманта Стосур (прво коло)
  Слоун Стивенс (прво коло)
  Забине Лизики (четвртфинале)
  Андреа Петковић (треће коло)
  Роберта Винчи (прво коло)
  Јекатерина Макарова (четвртфинале)
  Луција Шафаржова (полуфинале)
  Кирстен Флипкенс (треће коло)
  Ализе Корне (четврто коло)
  Анастасија Пављученкова (прво коло)
  Гарбиње Мугуруза (прво коло)
  Светлана Кузњецова (прво коло)
  Сорана Крстеа (прво коло)
  Винус Вилијамс (треће коло)
  Клара Коукалова (друго коло)
  Јелена Веснина (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2014.
Вимблдон — жене појединачно